Pikker bezeichnet
 eine estnische Satirezeitschrift, die von 1957 bis 1995 erschien.
 alternativ den nordischen Gott Pikne.

Pikker ist der Familienname von
 Priit Pikker (* 1986), estnischer Fußballtorhüter